Община Калмар () е административна единица, разположена на територията на лен Калмар, южна Швеция. Притежава обща площ  km2 и население  души (към ). На север община Калмар граничи с община Мьонстерос, на запад с общините Нюбру и Емабуда, на юг с община Туршос, а на изток с Балтийско море. Административен център на община Калмар е едноименния град Калмар.

Население 
Населението на община Калмар през последните няколко десетилетия е с тенденция към нарастване. Гъстотата на населението е  д/km2.

Селищни центрове в общината 

Селищните центрове () в община Калмар са 15 и към  година имат съответно население:
Административният център на община Калмар е удебелен.

В общината има и няколко много малки населени места (), които по дефиниция имат население между 50 и 199 души. Такива към дата  година са :

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на община Калмар

Общини в Швеция
Общини в лен Калмар